Cnidium dahuricum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Nikolaus Joseph von Jacquin, och fick sitt nu gällande namn av Porphir Kiril Nicolai Stepanowitsch Turczaninow, Fisch. och Carl Anton von Meyer. Cnidium dahuricum ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
dahuricum